Антонио М. Кираско има више значења:

 Антонио М. Кираско (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Антонио М. Кираско (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику